Міста Люблінського воєводства Польщі:

Л